Chiusanesi – abitanti di Chiusano d'Asti
Chiusanesi – abitanti di Chiusano di San Domenico